Косогорка — название населённых пунктов:

Россия 
 Косогорка — деревня в Уйском районе Челябинской области.

Украина 
 Косогорка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.

Другое 
 Косогорка — река в России, протекает в Свердловской области.